

 Mendeljevijum, hemijski element
 -{.md}-, najviši internet domen za Moldaviju
 Meriland, američka država
 Doktor Haus, američka serija